Bogdan Vodă – appellativo del principe Bogdan I di Moldavia
Bogdan Vodă – comune nel distretto di Maramureș, in Romania